Spids nøgenhat – en euforiserende svamp
Spids Nøgenhat (band) – et dansk psykedelisk rockband